

Codici 
 BBB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale, Benson (Minnesota), Stati Uniti

Musica 

BBB – Casa discografica italiana fondata nel 1971 da Antonio Taccogna

Sigle
BBB o B.B.B. o B.B. & B. – società di produzione cinematografica il cui acronimo indica i cognomi di Jacques Brunet, Gianni Barcelloni e Carmelo Bene.

Altro 
 BBB – classe di rating.
 BBB – BigBlueButton un software di videoconferenza Open Source.

Reality Show 
 Big Brother Brasil